Yerba del moro puede referirse a:

 el nombre común de la planta Erodium moschatum; o
 el nombre común de la planta Inula helenium.